Очередной матч за звание чемпиона мира по шахматам прошёл между действующим чемпионом мира Вишванатаном Анандом и победителем матча претендентов Веселином Топаловым с 21 апреля по 11 мая 2010 года в Софии, Болгария. Вишванатан Ананд одержал победу со счётом 6½:5½ и сохранил титул чемпиона мира.

Этот матч стал первым соревнованием за звание чемпиона мира по «классическим» шахматам после 1937 года, в котором не участвовали представители СССР/России.

Регламент 
 В случае, если кто-либо из игроков откажется от участия, его заменят: Ананда — Владимир Крамник, Топалова — Гата Камский. В случае отказа Крамника или Камского их заменят игроки в соответствии с рейтингом ФИДЕ на январь 2010 года.
 Откладывание партий не допускается.
 На церемонии открытия состоится жеребьёвка цветов, которыми будут играть участники. После каждой партии игроки меняют цвета фигур, с одним исключением: в 7-й партии игроки играют теми же цветами, что и в 6-й.
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии (с добавлением 30 секунд за ход после того, как сделан 61-й ход).
 Матч выигрывает участник, набравший 6½ или больше очков, дальнейшие партии не проводятся. Таким образом, матч будет состоять минимум из 7, максимум из 12 партий.
 При счёте 6:6 назначается тай-брейк — 4 партии. Перед тай-брейком состоится новая жеребьёвка цветов. Контроль времени в тай-брейке: 25 минут каждому игроку на партию, с добавлением 10 секунд после каждого хода).
 Если после 4 партий тай-брейка счёт будет равным, состоится новая жеребьёвка цветов и проводится матч из двух блиц-партий — 5 минут на партию с добавлением 3 секунд после каждого хода.
 Если счёт остаётся равным и после этого блиц-матча, назначаются новые блиц-матчи на тех же условиях до тех пор, пока не будет выявлен победитель. Всего может быть проведено 5 таких матчей (10 партий).
 Если счёт по-прежнему равный после 5 матчей, назначается решающая партия. Проводится жеребьёвка, её победитель выбирает цвет фигур. Белые получают 5 минут на партию, чёрные — 4 минуты. Начиная с 61-го хода игрокам добавляется 3 секунды за ход. В случае ничьей чёрные объявляются победителем.
 Игроки будут пользоваться одним и тем же туалетом. Отдельных комнат отдыха не предусмотрено, зоны отдыха игроков будут находиться у сцены или на ней, в пределах видимости арбитров и зрителей.

Кроме того, по настоянию болгарской стороны, на матче были приняты софийские правила, запрещающие ничью по соглашению сторон.

Расписание матча 

По просьбе Ананда расписание было сдвинуто на один день по сравнению с первоначальным графиком.

Начало всех партий, за исключением первой — 15:00 по восточноевропейскому времени (16:00 по московскому)

 21 апреля — открытие (18:00 по восточноевропейскому времени)
 24 апреля — первая партия (17:00 по восточноевропейскому времени, 18:00 по московскому)
 25 апреля — вторая партия
 26 апреля — выходной
 27 апреля — третья партия
 28 апреля — четвёртая партия
 29 апреля — выходной
 30 апреля — пятая партия
 1 мая — шестая партия
 2 мая — выходной
 3 мая — седьмая партия
 4 мая — восьмая партия
 5 мая — выходной
 6 мая — девятая партия
 7 мая — десятая партия
 8 мая — выходной
 9 мая — одиннадцатая партия
 10 мая — выходной
 11 мая — двенадцатая партия
 12 мая — выходной
 13 мая — тай-брейк

Закрытие матча состоится на следующий день или через день после того, как будет выявлен победитель.

Таблица матча

Ход матча 
21 апреля во время открытия состоялась жеребьёвка цветов. Топалову выпало играть белыми в 1, 3, 5, 8, 10 и 12 партиях, Ананду — в 2, 4, 6, 7, 9 и 11 партиях.

1 партия 

24 апреля 2010

Первый ход в партии был сделан болгарским премьер-министром Б. Борисовым.

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Защита Грюнфельда

1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.cd К:d5 5.e4 К:c3 6.bc Сg7 7.Сc4 c5 8.Кe2 Кc6 9.Сe3 O-O 10.O-O Кa5 11.Сd3 b6 12.Фd2 e5 13.Сh6 cd 14.С:g7 Кр: g7 15.cd ed 16.Лac1 Фd6 17.f4 f6 18.f5 Фe5 19.Кf4 g5 20.Кh5 Крg8 21.h4 h6 22.hg hg 23.Лf3 Крf7 (см. диаграмму) 24.К:f6 Кр: f6 25.Лh3 Лg8 26.Лh6+ Крf7 27.Лh7+ Крe8 28.Лcc7 Крd8 29.Сb5 Ф:e4 30.Л:c8+ 1-0

Гроссмейстер Сергей Шипов, комментируя эту партию, заключил: «Топалов очень мощно и убедительно провёл партию и закономерно выиграл». По мнению Шипова, Ананд допустил, прежде всего, стратегическую ошибку, решив в первой партии матча играть острый дебютный вариант, который, как ему было известно, соперник ранее уже успешно выигрывал белыми.

Итак, первая партия завершилась победой Топалова, и он повёл в матче со счётом 1:0.

2 партия 
25 апреля 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Каталонское начало

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.g3 dc 5.Сg2 a6 6.Кe5 c5 7.Кa3 cd 8.Кa: c4 Сc5 9.O-O O-O 10.Сd2 Кd5 11.Лc1 Кd7 12.Кd3 Сa7 13.Сa5 Фe7 14.Фb3 Лb8 15.Фa3 Ф:a3 16.ba К7f6 17.Кce5 Лe8 18.Лc2 b6 19.Сd2 Сb7 20.Лfc1 Лbd8 21.f4 Сb8 22.a4 a5 23.Кc6 С:c6 24.Л:c6 h5 25.Л1c4 Кe3 26.С:e3 de 27.Сf3 g6 28.Л:b6 Сa7 29.Лb3 Лd4 30.Лc7 Сb8 31.Лc5 Сd6 32.Л:a5 Лc8 33.Крg2 Лc2 34.a3 Лa2 35.Кb4 С:b4 36.ab Кd5 37.b5 Лa: a4 38.Л:a4 Л:a4 39.С:d5 ed 40.b6 Лa8 41.b7 Лb8 42.Крf3 d4 43.Крe4 1-0

Во второй партии Ананд полностью реабилитировался за проигрыш в первой. Партия была проведена им от начала и до конца спокойно, взвешенно и надёжно. Первые полтора десятка ходов оба игрока сделали в полном соответствии с теорией, затем на 15 ходу Ананд предложил, а Топалов принял размен ферзей — достаточно редкий случай для подобных позиций. Равная игра продолжалась до 24 хода: белые постепенно увеличивали давление на чёрных, чёрные, в свою очередь, спокойно парировали. Но затем Топалов, устав, очевидно, от маневрирования, начал играть более активно, но недостаточно надёжно. Ананд, со своей стороны, продолжил планомерное наступление, блокируя попытки чёрных проявить активность. К 31 ходу позиция чёрных уже была заметно хуже, против белых было только время — на 32 ходе они имели 12 минут против 23 минут у чёрных, но в отсутствие острых вариантов, требующих глубокого расчёта, это было не слишком опасно, тем более для привыкшего к быстрой игре Ананда. На 34 ходе чёрные имели вариант «34. .. Кd5», который, по предварительным расчётам, мог привести к уравниванию игры, но Топалов не нашёл этого хода, а выбранное им продолжение не спасало партию. На 42 ходе позиция стала очевидно безнадёжной для чёрных, на 43 ходе Топалов сдался.

Счёт в матче сравнялся: 1:1.

3 партия 
27 апреля 2010

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Славянская защита

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 dc 5.a4 Сf5 6.Кe5 e6 7.f3 c5 8.e4 Сg6 9.Сe3 cd 10.Ф:d4 Ф:d4 11.С:d4 Кfd7 12.К:d7 К:d7 13.С:c4 a6 14.Лc1 Лg8 15.h4 h6 16.Крe2 Сd6 17.h5 Сh7 18.a5 Крe7 19.Кa4 f6 20.b4 Лgc8 21.Сc5 С:c5 22.bc Лc7 23.Кb6 Лd8 24.К:d7 Лd: d7 25.Сd3 Сg8 26.c6 Лd6 27.cb Л:b7 28.Лc3 Сf7 29.Крe3 Сe8 30.g4 e5 31.Лhc1 Сd7 32.Лc5 Сb5 33.С:b5 ab 34.Лb1 b4 35.Лb3 Лa6 36.Крd3 Лba7 37.Л:b4 Л:a5 38.Л:a5 Л:a5 39.Лb7+ Крf8 40.Крe2 Лa2+ 41.Крe3 Лa3+ 42.Крf2 Лa2+ 43.Крe3 Лa3+ 44.Крf2 Лa2+ 45.Крe3 Лa3+ 46.Крf2 ½-½

Партия прошла в активной, принципиальной борьбе. Топалов атаковал, Ананд точно и изобретательно защищался. Уже после 32 хода позиция приняла совершенно безжизненный вид, фактически, здесь игрокам следовало поставить точку и согласиться на ничью. Однако из-за принятых по инициативе болгарской стороны софийских правил прямое соглашение на ничью между соперниками не допускалось. Только этим можно объяснить последние ходы: чтобы не заниматься бессмысленным маневрированием, игроки просто разменяли фигуры и доиграли до вечного шаха.

Итог партии — ничья. Счёт в матче — 1,5:1,5.

4 партия 

28 апреля 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Каталонское начало

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. g3 dc 5. Сg2 Сb4+ 6. Сd2 a5 7. Фc2 С:d2+ 8. Ф:d2 c6 9. a4 b5 10. Кa3 Сd7 11. Кe5 Кd5 12. e4 Кb4 13. O-O O-O 14. Лfd1 Сe8 15. d5 Фd6 16. Кg4 Фc5 17. Кe3 К8a6 18. dc ba 19. Кa: c4 С:c6 20. Лac1 h6 21. Кd6 Фa7 22. Кg4 Лad8 (см. диаграмму) 23. К:h6+ gh 24. Ф:h6 f6 25. e5 С:g2 26. ef Л:d6 27. Л:d6 Сe4 28. Л:e6 Кd3 29. Лc2 Фh7 30. f7+ Ф:f7 31. Л:e4 Фf5 32. Лe7 1-0

Снова был сыгран дебют, который во второй партии уже принёс Ананду победу. Ананд провёл партию очень сильно, от начала и до конца доминируя, при том, что Топалов, на первый взгляд, не допустил никаких фатальных ошибок. Пожертвовав в начале пешку за инициативу, чемпион активной игрой добился доминирования в центре, после чего подготовил и провёл неотразимую матовую атаку, которой Топалов ничего не смог противопоставить.

Счёт в матче — 2,5:1,5.

5 партия 
30 апреля 2010

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Славянская защита

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 dc 5.a4 Сf5 6.Кe5 e6 7.f3 c5 8.e4 Сg6 9.Сe3 cd 10.Ф:d4 Ф:d4 11.С:d4 Кfd7 12.К:d7 К:d7 13.С:c4 a6 14.Лc1 Лg8 15.h4 h5 16.Кe2 Сd6 17.Сe3 Кe5 18.Кf4 Лc8 19.Сb3 Л:c1+ 20.С:c1 Крe7 21.Крe2 Лc8 22.Сd2 f6 23.К:g6+ К:g6 24.g3 Кe5 25.f4 Кc6 26.Сc3 Сb4 27.С:b4+ К:b4 28.Лd1 Кc6 29.Лd2 g5 30.Крf2 g4 31.Лc2 Лd8 32.Крe3 Лd6 33.Лc5 Кb4 34. Лc7+ Крd8 35.Лc3 Крe7 36.e5 Лd7 37.ef+ Кр: f6 38.Крe2 Кc6 39.Крe1 Кd4 40.Сd1 a5 41.Лc5 Кf5 42.Лc3 Кd4 43.Лc5 Кf5 44.Лc3 ½-½

Дебют развивался аналогично третьей партии до 15 хода, когда Ананд вместо ранее сыгранного h6 сходил h5. Получившаяся в результате позиция была для чёрных не слишком привлекательна, белые имели явное преимущество, однако благодаря неточному 22-му ходу белых чёрные смогли выровнять положение. Затем из-за неточной игры на королевском фланге чёрные вновь оказались в худшем положении, но белые, неудачно атакуя, к 40-м ходам растеряли преимущество, и позиция стала лучше для чёрных, но не настолько, чтобы Ананд мог играть на победу. На 44 ходе была зафиксирована ничья. Послематчевый компьютерный анализ показал, что в случае хода белых «22. Лd2!», который Топалов не нашёл за доской, Ананд имел бы более серьёзные проблемы, но у него оставалась возможность получить ничью.

Счёт в матче — 3:2. Минимальное преимущество Ананда сохраняется.

6 партия 
1 мая 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Каталонское начало

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.g3 dc 5.Сg2 a6 6.Кe5 c5 7.Кa3 cd 8.Кa: c4 Сc5 9.O-O O-O 10.Сg5 h6 11.С:f6 Ф:f6 12.Кd3 Сa7 13.Фa4 Кc6 14.Лac1 e5 15.С:c6 b5 16.Фc2 Ф:c6 17.Кc: e5 Фe4 18.Фc6 Сb7 19.Ф:e4 С:e4 20.Лc2 Лfe8 21.Лfc1 f6 22.Кd7 Сf5 23.К7c5 Сb6 24.Кb7 Сd7 25.Кf4 Лab8 26.Кd6 Лe5 27.Кc8 Сa5 28.Кd3 Лe8 29.Кa7 Сb6 30.Кc6 Лb7 31.Кcb4 a5 32.Кd5 a4 33.К:b6 Л:b6 34.Кc5 Сf5 35.Лd2 Лc6 36.b4 ab 37.ab b4 38.Л:d4 Л:e2 39.Л:b4 Сh3 40.Лbc4 Лd6 41.Лe4 Лb2 42.Лee1 Лdd2 43.Кe4 Лd4 44.Кc5 Лdd2 45.Кe4 Лd3 46.Лb1 Лd: b3 47.Кd2 Лb4 48.f3 g5 49.Л:b2 Л:b2 50.Лd1 Крf7 51.Крf2 h5 52.Крe3 Лc2 53.Лa1 Крg6 54.Лa6 Сf5 55.Лd6 Лc3+ 56.Крf2 Лc2 57.Крe3 Лc3+ 58.Крf2 Лc2 ½-½

И снова, в третий раз в данном матче, Ананд белыми играл каталонское начало. Ананд попытался атаковать, разменяв двух своих слонов на двух коней, имел по игре преимущество, но не смог довести его до победы. Заключительные ходы, как и в третьей партии, были сделаны исключительно как дань софийским правилам, ничья была очевидна уже к 50-му ходу.

Счёт в матче — 3,5:2,5

7 партия 
3 мая 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Каталонское начало

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.g3 Сb4+ 5.Сd2 Сe7 6.Сg2 O-O 7.O-O c6 8.Сf4 dc 9.Кe5 b5 10.К:c6 К:c6 11.С:c6 Сd7 12.С:a8 Ф:a8 13.f3 Кd5 14.Сd2 e5 15.e4 Сh3 16.ed С:f1 17.Ф:f1 ed 18.a4 Ф:d5 19.ab Ф:b5 20.Л:a7 Лe8 21.Крh1 Сf8 22.Лc7 d3 23.Сc3 Сd6 24.Лa7 h6 25.Кd2 Сb4 26.Лa1 С:c3 27.bc Лe2 28.Лd1 Фa4 29.Кe4 Фc2 30.Лc1 Л:h2+ 31.Крg1 Лg2+ 32.Ф:g2 Ф:c1+ 33.Фf1 Фe3+ 34.Фf2 Фc1+ 35.Фf1 Фe3+ 36.Крg2 f5 37.Кf2 Крh7 38.Фb1 Фe6 39.Фb5 g5 40.g4 fg 41.fg Крg6 42.Фb7 d2 43.Фb1+ Крg7 44.Крf1 Фe7 45.Крg2 Фe6 46.Фd1 Фe3 47.Фf3 Фe6 48.Фb7+ Крg6 49.Фb1+ Крg7 50.Фd1 Фe3 51.Фc2 Фe2 52.Фa4 Крg8 53.Фd7 Крf8 54.Фd5 Крg7 55.Крg3 Фe3+ 56.Фf3 Фe5+ 57.Крg2 Фe6 58.Фd1 ½-½

Ананд снова разыграл каталонское начало, но Топалов, вопреки обыкновению (и предыдущим трём партиям, игранным этим дебютом в данном матче) на четвёртом ходу не стал брать жертву. В дальнейшей игре Топалов продемонстрировал явно домашнюю заготовку, весьма хорошо продуманную и опасную, но Ананд сумел найти способы противодействия, уравнял игру, а затем даже получил преимущество. Возможно, в какой-то момент в окончании позиция Топалова даже была проигрышной, но найти выигрыш Ананд не смог. Результат партии — ничья.

Счёт в матче — 4:3.

8 партия 
4 мая 2010

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Славянская защита

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 dc 5.a4 Сf5 6.Кe5 e6 7.f3 c5 8.e4 Сg6 9.Сe3 cd 10.Ф:d4 Ф:d4 11.С:d4 Кfd7 12.К:d7 К:d7 13.С:c4 Лc8 14.Сb5 a6 15.С:d7+ Кр: d7 16.Крe2 f6 17.Лhd1 Крe8 18.a5 Сe7 19.Сb6 Лf8 20.Лac1 f5 21.e5 Сg5 22.Сe3 f4 23.Кe4 Л:c1 24.Кd6+ Крd7 25.С:c1 Крc6 26.Сd2 Сe7 27.Лc1+ Крd7 28.Сc3 С:d6 29.Лd1 Сf5 30.h4 g6 31.Л:d6+ Крc8 32.Сd2 Лd8 33.С:f4 Л:d6 34.ed Крd7 35.Крe3 Сc2 36.Крd4 Крe8 37.Крe5 Крf7 38.Сe3 Сa4 39.Крf4 Сb5 40.Сc5 Крf6 41.Сd4+ Крf7 42.Крg5 Сc6 43.Крh6 Крg8 44.h5 Сe8 45.Крg5 Крf7 46.Крh6 Крg8 47.Сc5 gh 48.Крg5 Крg7 49.Сd4+ Крf7 50.Сe5 h4 51.Кр: h4 Крg6 52.Крg4 Сb5 53.Крf4 Крf7 54.Крg5 Сc6 55.Крh6 Крg8 56.g4 1-0

Снова разыграна славянская защита в том же исходном варианте, что и ранее. Комментаторы говорили о «противоборстве домашних заготовок»: по их мнению, штаб Топалова считает это начало выигрышным, а штаб Ананда уверен в возможности уравнивания шансов, поэтому никто не уклоняется слишком рано от просчитанного пути. Но на 22 ходе Ананд сделал откровенно плохой ход f4, позволивший противнику эффективно атаковать. Искусно защищаясь, Ананд сумел полностью нивелировать последствия своей ошибки и добиться ничейной позиции, однако в ней, уже на 54 ходе, когда оставалось лишь укрепить позиции своего короля, он просмотрел единственно возможную атаку противника и допустил грубейшую ошибку, которая привела к поражению. На 56 ходе чёрные сдались.

Счёт в матче сравнялся — 4:4.

9 партия 
6 мая 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Защита Нимцовича

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Сb4 4.e3 O-O 5.Сd3 c5 6.Кf3 d5 7.O-O cd 8.ed dc 9.С:c4 b6 10.Сg5 Сb7 11.Лe1 Кbd7 12.Лc1 Лc8 13.Сd3 Лe8 14.Фe2 С:c3 15.bc Фc7 16.Сh4 Кh5 17.Кg5 g6 18.Кh3 e5 19.f3 Фd6 20.Сf2 ed 21.Ф:e8+ Л:e8 22.Л:e8+ Кf8 23.cd Кf6 24.Лee1 Кe6 25.Сc4 Сd5 26.Сg3 Фb4 27.Сe5 Кd7 28.a3 Фa4 29.С:d5 К:e5 30.С:e6 Ф:d4+ 31.Крh1 fe 32.Кg5 Фd6 33.Кe4 Ф:a3 34.Лc3 Фb2 35.h4 b5 36.Лc8+ Крg7 37.Лc7+ Крf8 38.Кg5 Крe8 39.Л:h7 Фc3 40.Лh8+ Крd7 41.Лh7+ Крc6 42.Лe4 b4 43.К:e6 Крb6 44.Кf4 Фa1+ 45.Крh2 a5 46.h5 gh 47.Л:h5 Кc6 48.Кd5+ Крb7 49.Лh7+ Крa6 50.Лe6 Крb5 51.Лh5 Кd4 52.Кb6+ Крa6 53.Лd6 Крb7 54.Кc4 К:f3+ 55.gf Фa2+ 56.Кd2 Крc7 57.Лhd5 b3 58.Лd7+ Крc8 59.Лd8+ Крc7 60.Л8d7+ Крc8 61.Лg7 a4 62.Лc5+ Крb8 63.Лd5 Крc8 64.Крg3 Фa1 65.Лg4 b2 66.Лc4+ Крb7 67.Крf2 b1=Ф 68.К:b1 Ф:b1 69.Лdd4 Фa2+ 70.Крg3 a3 71.Лc3 Фa1 72.Лb4+ Крa6 73.Лa4+ Крb5 74.Лc: a3 Фg1+ 75.Крf4 Фc1+ 76.Крf5 Фc5+ 77.Крe4 Фc2+ 78.Крe3 Фc1+ 79.Крf2 Фd2+ 80.Крg3 Фe1+ 81.Крf4 Фc1+ 82.Крg3 Фg1+ 83.Крf4 ½-½

Девятую партию Ананду, следуя логике матчевой борьбы, было просто необходимо выиграть. Ведь даже в случае ничьей получалось, что судьба матча будет решаться в оставшихся трёх партиях, две из которых Топалов будет играть белыми. Для Топалова, по той же логике, ничья в девятой партии была едва ли не равносильна выигрышу. Так что сами условия настраивали на бескомпромиссную борьбу. Так и получилось. Достаточно заметить, что партия продолжалась 83 хода, то есть почти в 1,5 раза длиннее, чем самая продолжительная из ранее сыгранных партий этого матча.

Ананд сменил дебют, разыгрывалась защита Нимцовича. Белые получили серьёзное преимущество и по ходу партии неоднократно имели гарантированный выигрыш. Однако каждый раз из-за неточных ходов Ананда и благодаря виртуозной техники защиты Топалова чёрным удавалось спастись. Партия закончилась вничью.

Счёт в матче остался равным — 4,5:4,5.

10 партия 
7 мая 2010

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Защита Грюнфельда

1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 d5 4.cd К:d5 5.e4 К:c3 6.bc Сg7 7.Сc4 c5 8.Кe2 Кc6 9.Сe3 O-O 10.O-O b6 11.Фd2 Сb7 12.Лac1 Лc8 13.Лfd1 cd 14.cd Фd6 15.d5 Кa5 16.Сb5 Л:c1 17.Л:c1 Лc8 18.h3 Л:c1+ 19.Ф:c1 e6 20.Кf4 ed 21.К:d5 f5 22.f3 fe 23.fe Фe5 24.Сd3 Кc6 25.Сa6 Кd4 26.Фc4 С:d5 27.Ф:d5+ Ф:d5 28.ed Сe5 29.Крf2 Крf7 30.Сg5 Кf5 31.g4 Кd6 32.Крf3 Кe8 33.Сc1 Кc7 34.Сd3 Сd6 35.Крe4 b5 36.Крd4 a6 37.Сe2 Крe7 38.Сg5+ Крd7 39.Сd2 Сg3 40.g5 Сf2+ 41.Крe5 Сg3+ 42.Крe4 Кe8 43.Сg4+ Крe7 44.Сe6 Кd6+ 45.Крf3 Кc4 46.Сc1 Сd6 47.Крe4 a5 48.Сg4 Сa3 49.С:a3+ К:a3 50.Крe5 Кc4+ 51.Крd4 Крd6 52.Сe2 Кa3 53.h4 Кc2+ 54.Крc3 Кb4 55.С:b5 К:a2+ 56.Крb3 Кb4 57.Сe2 К:d5 58.h5 Кf4 59.hg hg 60.Сc4 ½-½

Прогнозы на эту партию были осторожными, но всё же преимущество отдавалось Топалову. После того, как в предыдущих двух партиях Ананд сначала проиграл в ничейной позиции, а затем сыграл вничью, имея бесспорный выигрыш, комментаторы заговорили об усталости чемпиона, о том, что ему явно не хватает сил, чтобы играть на полную мощность. Топалов же выглядел явно свежее и активнее.

Была разыграна защита Грюнфельда, как в первой партии матча. Ананд оборонялся вполне эффективно, но на 39 ходе допустил просчёт, который вполне мог привести к проигрышу. Однако Топалов, в свою очередь, ошибся на 44 ходе, упустив преимущество и попав под встречную атаку Ананда, в результате вынужден был защищаться сам, что, впрочем, проделал вполне успешно. Партия закончилась вничью.

Счёт в матче — 5:5.

11 партия 
9 мая 2010

Вишванатан Ананд — Веселин Топалов

Английское начало

1.c4 e5 2.Кc3 Кf6 3.Кf3 Кc6 4.g3 d5 5.cd К:d5 6.Сg2 Кb6 7.O-O Сe7 8.a3 O-O 9.b4 Сe6 10.d3 f6 11.Кe4 Фe8 12.Кc5 С:c5 13.bc Кd5 14.Сb2 Лd8 15.Фc2 Кde7 16.Лab1 Сa2 17.Лbc1 Фf7 18.Сc3 Лd7 19.Фb2 Лb8 20.Лfd1 Сe6 21.Лd2 h6 22.Фb1 Кd5 23.Лb2 b6 24.cb cb 25.Сd2 Лd6 26.Лbc2 Фd7 27.h4 Лd8 28.Фb5 Кde7 29.Фb2 Сd5 30.Сb4 К:b4 31.ab Лc6 32.b5 Л:c2 33.Л:c2 Сe6 34.d4 e4 35.Кd2 Ф:d4 36.К:e4 Ф:b2 37.Л:b2 Крf7 38.e3 g5 39.hg hg 40.f4 gf 41.ef Лd4 42.Крf2 Кf5 43.Сf3 Сd5 44.Кd2 С:f3 45.К:f3 Лa4 46.g4 Кd6 47.Крg3 Кe4+ 48.Крh4 Кd6 49.Лd2 К:b5 50.f5 Лe4 51.Крh5 Лe3 52.Кh4 Кc3 53.Лd7+ Лe7 54.Лd3 Кe4 55.Кg6 Кc5 56.Лa3 Лd7 57.Лe3 Крg7 58.g5 b5 59.Кf4 b4 60.g6 b3 61.Лc3 Лd4 62.Л:c5 Л:f4 63.Лc7+ Крg8 64.Лb7 Лf3 65.Лb8+ Крg7 ½-½

Одиннадцатая партия, прежде всего, порадовала зрителей увеличением дебютного разнообразия. Впервые в этом матче было разыграно английское начало. Вся партия прошла приблизительно в одном ключе: Ананд активно давил, Топалов защищался. На 40-х ходах игровое преимущество на какое-то время, казалось, перешло к претенденту, но белые, пожертвовав на 49 ходе пешку, вновь пошли в наступление. Однако довести дело до победы Ананд не смог, партия завершилась вничью.

Счёт в матче стал 5,5:5,5. Осталась одна партия из основной серии, в которой Топалов должен был играть белыми.

12 партия 
Ситуация к последней партии основной серии сложилась достаточно нетипичная: строго говоря, ни одному из участников не было необходимости побеждать. Равный счёт давал обоим игрокам возможность при неблагоприятном течении партии играть на ничью, чтобы выявить победителя в тай-брейке. С другой стороны, Топалов, имеющий худшие результаты в быстрых шахматах, был, пожалуй, более заинтересован в том, чтобы завершить матч без тай-брейка. То, что в данной партии он играл белыми, должно было стать дополнительным стимулом к активной, наступательной игре.

11 мая 2010

Веселин Топалов — Вишванатан Ананд

Отказанный ферзевый гамбит

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 Сe7 5.Сg5 h6 6.Сh4 O-O 7.e3 Кe4 8.С:e7 Ф:e7 9.Лc1 c6 10.Сe2 К:c3 11.Л:c3 dc 12.С:c4 Кd7 13.O-O b6 14.Сd3 c5 15.Сe4 Лb8 16.Фc2 Кf6 17.dc К:e4 18.Ф:e4 bc 19.Фc2 Сb7 20.Кd2 Лfd8 21.f3 Сa6 22.Лf2 Лd7 23.g3 Лbd8 24.Крg2 Сd3 25.Фc1 Сa6 26.Лa3 Сb7 27.Кb3 Лc7 28.Кa5 Сa8 29.Кc4 e5 30.e4 f5 31.ef e4 32.fe Ф:e4+ 33.Крh3 Лd4 34.Кe3 Фe8 35.g4 h5 36.Крh4 g5+ 37.fg Ф:g6 38.Фf1 Л:g4+ 39.Крh3 Лe7 40.Лf8+ Крg7 41.Кf5+ Крh7 42.Лg3 Л:g3+ 43.hg Фg4+ 44.Крh2 Лe2+ 45.Крg1 Лg2+ 46.Ф:g2 С:g2 47.Кр: g2 Фe2+ 48.Крh3 c4 49.a4 a5 50.Лf6 Крg8 51.Кh6+ Крg7 52.Лb6 Фe4 53.Крh2 Крh7 54.Лd6 Фe5 55.Кf7 Ф:b2+ 56.Крh3 Фg7 0-1

После полутора десятков ходов «по теории», которые в целом уравнивали позицию, Ананд избрал довольно редкое продолжение, ведущее к тому, что чёрные получают более активную позицию ценой ослабления пешечной цепи. Такая позиция и сложилась после 22 хода. Положение белых было вполне устойчивым, его портил лишь не защищённый должным образом король, для обеспечения безопасности которого белым нужно было срочно что-то предпринимать. В течение последующих десяти ходов Ананд развивал наступление. Топалов успешно оборонялся, пока на 32 ходе не сделал явно проигрышный ход, дающий возможность чёрным захватить центр. После этого хода партия для белых явно «покатилась под откос», а задача чёрных состояла лишь в том, чтобы безошибочно довести её до практически гарантированной победы. Сразу поняв фатальность своей ошибки, Топалов, тем не менее, продолжил активно обороняться, возможно, рассчитывая на ошибку Ананда. Ананд, в свою очередь, играл осторожно, «с двойным запасом», очевидно, более всего опасаясь выпустить победу из-за недосмотра. Однако более никаких неожиданностей партия не принесла: ошибок Ананд не допустил, оборона Топалова была планомерно разрушена, после 57 хода белые сдались.

Счёт в матче стал 6,5:5,5 — Ананд выиграл в основной серии, а значит, и в матче, отстояв звание чемпиона мира по шахматам.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница матча
 Матч Ананд — Топалов на сайте Chessdom
 «Матч Ананд — Топалов начнется не позднее 20 апреля 2010 года», на сайте Sport-Express.ru за 12.03.2009
 Anand-Topalov Match bidding procedure
 Breaking news: Sofia awarded World Championship 2010

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
2010 год в шахматах
Шахматы в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Апрель 2010 года
Май 2010 года
Чемпионаты мира в Болгарии
Чемпионаты мира в 2010 году